Скура (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Скура, Елени (1896—1991) — греческая политик и государственный деятель.
 Скура, Кшиштоф (1950—2016) — польский биолог, специалист в области ихтиологии.

 Скура (река) - река в Польше, на территории Злоторыйского и Легницкого повятов Нижнесилезского воеводства.

См. также 

 Скурас